Wimbledon-mesterskabet i damesingle 2013 var den 121. damesingleturnering ved Wimbledon-mesterskaberne i tennis.

Mesterskabet blev vundet af 15.-seedede Marion Bartoli fra Frankrig, som i finalen besejrede Sabine Lisicki fra Tyskland med 6-1, 6-4. Bartoli vandt dermed sin første grand slam-titel i damesingle i sin 47. grand slam-turnering, og hun blev dermed den mest erfarne førstegangsvinder nogensinde. Den tidligere rekord indehavedes af Jana Novotna, der i 1998 vandt Wimbeldon-mesterskabet i sin 45. grand slam-turnering. Hun blev endvidere den sjette spiller i den åbne æra, der vandt Wimbledon's damesingletitel uden at afgive et eneste sæt.

Turneringen blev præget af flere overraskelser end normalt. Sabine Lisicki havde stået for en af dem, da hun i ottendedelsfinalen besejrede den forsvarende mester, førsteseedede Serena Williams, med 6-2, 1-6, 6-4. Andenseedede Marija Sjarapova tabte i 2. runde til kvalifikationsspilleren Michelle Larcher de Brito, mens den 3.-seedede Australian Open-mester Viktoria Azarenka måtte trække sig fra sin 2. runde-kamp på grund af en knæskade, som hun pådrog sig i sin første kamp i turneringen.

Ingen af de fire semifinalister havde tidligere vundet en grand slam-turnering.

Hovedturnering

Spillere 
Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere. Heraf havde 108 spillere kvalificeret sig i kraft af deres ranglisteplacering pr. 13. maj 2013, tolv spillere havde spillet sig gennem kvalifikationen (Q), mens otte spillere havde modtaget et wildcard (WC). Efterfølgende meldte to spillere afbud, hvilket gav plads til to lucky losers fra kvalifikationen.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første til tredje runde

Se også 
 Wimbledon Championships 2013 (herresingle)
 Wimbledon Championships 2013 (herredouble)
 Wimbledon Championships 2013 (damedouble)
 Wimbledon Championships 2013 (mixed double)

Kilder / eksterne henvisninger 
 Wimbledon

Noter 

Damesingle 2013
2013